Агент под прикрытием:
 «Агент под прикрытием» — криминальная драма режиссёра Ховарда Брезертона (США, 1939).
 «Агент под прикрытием» — кинокомедия режиссёра Адама Бернштейна (США, 2004).
 «Агент под прикрытием» — комедийный боевик режиссёра Тома Вогана (США, 2012).